Marischka ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Marischka (* 1945), deutsche Showassistentin, Schauspielerin und Fotografin
 Ernst Marischka (1893–1963), österreichischer Regisseur und Drehbuchautor
 Franz Marischka (1918–2009), österreichischer Regisseur, Filmschauspieler und Drehbuchautor
 Georg Marischka (1922–1999), österreichischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor
 Hubert Marischka (1882–1959), österreichischer Filmschaffender
 Lilly Marischka (1901–1981), österreichische Stummfilmschauspielerin und Kostümbildnerin beim Theater
 Nico Marischka (* 2007), deutscher Kinderdarsteller
 Nicole Marischka (* 1968), deutsche Schauspielerin
 Otto Marischka (1912–1991), österreichischer Fußballnationalspieler